Кубок мира — международный турнир по волейболу для мужских и женских сборных.

История 
Кубок мира был создан в 1965 году с целью заполнения паузы между олимпийскими турнирами и чемпионатами мира, проходящими раз в 4 года. Появление третьего международного соревнования оставляло только один год четырёхлетнего цикла без крупных волейбольных первенств.

В двух первых турнирах, состоявшихся в 1965 и 1969 годах, через год после Олимпиады, участвовали только мужские команды, с 1973 года разыгрывается Кубок мира для женских сборных. С 1977 года соревнования неизменно проходят в Японии.

Появление в начале 1990-х годов крупных коммерческих турниров — Мировой лиги и Гран-при — поставило под сомнение целесообразность проведения Кубка мира. С целью сохранения интереса к нему со стороны участников и зрителей, Международная федерация волейбола (FIVB) в 1991 году пошла на изменение формата соревнования — Кубок стал разыгрываться за год до Олимпийских игр, а его призёры получать гарантированные места в олимпийском турнире.

Эти изменения резко повысили статус Кубка мира. Возможность раннего обеспечения места в олимпийском турнире, избежав многоступенчатой и сложной процедуры континентальных отборов на Игры, стала побудительным мотивом для национальных федераций участвовать в Кубке мира.

Регламент 
С 1991 года, когда Кубок мира стал проводиться в новом формате, в каждом из соревнований участвовали двенадцать команд, среди которых Япония как организатор турнира, чемпионы континентов (Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки), четыре вице-чемпиона, занимающие наиболее высокие места в рейтинге FIVB, и обладатели wild card. В 2015 году сроки проведения Кубка мира были перенесены с конца осени на август—сентябрь, изменилась и система отбора на соревнования.

Розыгрыш Кубка мира проходит по обычной круговой системе — каждый играет с каждым, при этом две шестёрки команд по его ходу несколько раз переезжают в разные города Японии.

В 1991—2011 годах три лучшие команды Кубка квалифицировались на Олимпийские игры будущего года. В 2015 году команды боролись за две олимпийские путёвки, а в 2019 году олимпийские лицензии не разыгрывались.

Призёры 
Мужчины

Женщины

MVP 

Мужчины
 1965, 1969 — приз не присуждался
 1977 —  Томаш Вуйтович 
 1981 —  Вячеслав Зайцев
 1985 —  Карч Кирай
 1989 —  Карч Кирай
 1991 —  Дмитрий Фомин
 1995 —  Такахиро Ямамото
 1999 —  Роман Яковлев
 2003 —  Такахиро Ямамото
 2007 —  Жиба
 2011 —  Максим Михайлов
 2015 —  Мэттью Андерсон
 2019 —  Алан

Женщины
 1973 —  Чо Хе Чжон
 1977 —  Такако Сираи
 1981 —  Сунь Цзиньфан
 1985 —  Лан Пин
 1989 —  Мирея Луис
 1991 —  Карен Кемнер
 1995 —  Мирея Луис
 1999 —  Таисмари Агуэро
 2003 —  Малгожата Глинка
 2007 —  Симона Джоли
 2011 —  Каролина Костагранде
 2015 —  Чжу Тин
 2019 —  Чжу Тин
|}

Ссылки 
 Сайт Международной федерации волейбола

Кубок мира по волейболу
Волейбольные соревнования